Sabine Stöhr kan syfta på:

* Sabine Stöhr (född 1962), tysk-svensk biolog
 Sabine Stöhr (född 1968), tysk översättare